Неманская область (), также известная как Южно-Литовская область или Область Южной Литвы () — структурная единица повстанческого движения в Литве, контролируемого Союзом борцов за освобождение Литвы. Назван по имени реки Неман.

История 
Область образована в апреле 1946 года по решению командиров  и  —  и Зигмасом «Миколасом Йонасом» Друнгой, которые объединили все районы в единую область.

Структура 
 , до 16 мая 1946 года носил имя «Округ А» (ноябрь 1945 — август 1952)
  (15 августа 1945 — июнь 1952)

Командиры

Примечания 

Лесные братья (Литва)
Появились в 1946 году
Исчезли в 1953 году
Появились в 1940-е годы в Литве